Clear Lake State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Clear Lake State Park (Iowa)
 Clear Lake State Park (Michigan)
 Clear Lake State Park (Kalifornien)